Bann – rzeka w Irlandii Północnej
 Bann – rzeka w Irlandii, w hrabstwie Wexford
 Bann – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Osoby:
 Bill Bann – szkocki piłkarz